Монасты́рский остров — название островов:

 Монастырский остров — остров на реке Днепр в городе Днепр.
 Монастырский остров — остров на Угличском водохранилище в Калязине.
 Монастырский остров — остров в дельте Невы в Санкт-Петербурге.